Montcornet (Aisne)
 Montcornet (Ardennes)